Буравков Игорь Евгеньевич (род. 14 января 1935 года, р.п. Узловая, Московская область, РСФСР, ныне город в Тульской области) — советский военачальник. Генерал-полковник авиации (1.11.1989).

Биография 
В 1952 году окончил 10 классов школы в городе Узловая.

В Советской Армии с 1952 года. В 1954 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Служил в строевых частях ВВС СССР в Группе советских войск в Германии, был командиром авиационного звена и эскадрильи. В 1970 году находился в долгосрочной командировке в Объединённой Арабской Республике (Египет) и принимал участие в боевых действиях против Израиля. В начале 1970-х годов командовал 92-м истребительным авиационным полком в Прикарпатском военном округе (город Мукачево). С 1975 по 1977 годы командовал 239-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северной группы войск (на территории Польши).

В 1978 году заочно окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. В 1977 — 1979 годах — заместитель командующего 4-й воздушной армией по боевой подготовке. В 1981 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. В 1981 — 1983 годах — первый заместитель командующего 24-й воздушной армией ВГК оперативного назначения.

С февраля 1983 года — командующий ВВС Закавказского военного округа. С октября 1986 года — генерал-инспектор ВВС Главной инспекции Министерства обороны СССР. Осенью 1991 года, после событий ГКЧП, уволен в отставку.

Живёт в Москве.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Красной Звезды
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 медали
 «Заслуженный военный лётчик СССР» (1974)

Ссылки и источники 
 Генералы: харьковский биографический словарь / Авт.-сост., вступ.ст. А. В. Меляков, Е. В. Поступная ; Под ред. В. И. Голик, Сергій Іванович Посохов ; Редкол.: В. Г. Бульба, В. Г. Коршунов, Н. А. Олефир, др. — : Издательство «Точка», 2013. — 497 с. : портр. — Библиогр.: с. 486—487 (40 назв.). — На рус. яз. — ISBN 978-617-669-133-4. — С. 60.
 Биографическая справка на сайте «МигАвиа» 
 Фотография на сайте «Элита Вооружённых Сил» 

Выпускники Чугуевской школы пилотов
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Войны на истощение
Делегаты XXVII съезда КПСС